Честь:
 Честь — комплексное этическое и социальное понятие.
 "Честь", "Отдание чести" — обиходные названия воинского приветствия.

Фильм 
 «Честь» — советский кинофильм (1938 год).
 «Честь» — индийский кинофильм (2004 год).
 «Честь» — российский кинофильм (2011 год).

См. также 
 Честь имею